Innenstadt in tedesco significa "centro (della città)" ed è di conseguenza il nome del quartiere centrale di diverse città.

Innenstadt, distretto urbano di Colonia
Innenstadt, quartiere di Francoforte sul Meno
Innenstadt, quartiere di Bochum